Detta är en lista över sjöar i Kalix kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Kalix kommun.

Lista

Kalix kommun
 Lista